Досрочные президентские выборы в Чили проходили 22 мая 1927 года после ухода в отставку президента Эмилиано Фигероа. Президентом стал Карлос Ибаньес дель Кампо, получивший более 98% голосов избирателей при явке 70%.

Избирательная кампания 
Власть военного министра Карлоса Ибаньеса увеличились при президенте Эмилиано Фигероа. Он стал министром внутренних дел, а после отставки Фигероа, занял пост вице-президента. На объявленных после отставки Фигероа президентских выборах его единственным соперником был коммунист Элиас Лафферте, который был сослан на остров Мас Афуерас (ныне Остров Александра Селькирка) и не мог участвовать в предвыборной кампании. Традиционные партии не участвовали в выборах, хотя некоторые уполномоченные члены их голосовали за Ибаньеса.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Elección Presidencial 1927 

Чили
Выборы в Чили
1927 год в Чили